Última Hora (en ) peut faire référence à plusieurs journaux hispanophones ou lusophones :
 Última Hora, au Mexique
 Última Hora (1974-…), au Venezuela
 Última Hora (1973-…), au Paraguay
 Última Hora (1951-1991), au Brésil
 Última Hora (1893-…), en Espagne
 Última Hora (1950–1984), au Pérou.
 Última Hora (1950…), en Bolivie.